Lahıc – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Lahıc – centro abitato del distretto di İsmayıllı, in Azerbaigian
 Lahıc – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian